Název Oľšavec má více vodních toků:

 Oľšavec (přítok Balky) – levostranný přítok Balky na Slovensku v okrese Prešov
 Oľšavec (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okresech Levoča a Spišská Nová Ves
 Oľšavec (přítok Večného potoka) – levostranný přítok Večného potoka na Slovensku v okrese Bardejov